Saint-Blaise kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Blaise-la-Roche, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est, 
 Saint-Blaise-du-Buis, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Blaise, Haute-Savoie, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,  
 Saint-Blaise, Alpes-Maritimes, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Schweiz 

 Saint-Blaise, Schweiz, ort och kommun, Neuchâtel,